

Бозой — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Бозой — село, Шалкарський район, Актюбинська область

Див. також 
 Бозойський сільський округ